Vál může být:

 kuchyňský vál – dřevěná kuchyňská deska určená pro zpracování těsta
 Vál (Maďarsko) – obec v maďarské župě Fejér

příjmení osob
 Jitka Válová (1922–2011) – česká malířka, sestra-dvojče malířky Květy
 Květa Válová (1922–1998) – česká malířka, sestra-dvojče malířky Jitky

Související články 
 Val
 Vala
 Válek

Česká příjmení